Hospitalkirche St. Georg steht für:

 Hospitalkirche St. Georg (Delitzsch), Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Hospitalkirche St. Georg (Hadmersleben), Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Hospitalkirche St. Georg (Lößnitz), Erzgebirgskreis, Sachsen